Vareilles kan syfta på:
 Vareilles, Creuse
 Vareilles, Saône-et-Loire
 Vareilles, Yonne